Roșiorii de Vede, Teleorman megye
 Rosior (Roșior), Bákó megye
 Biharfélegyháza, Bihar megye
 Roșiori (Botoșani megye)
 Roșiori (Brăila megye)
 Roșiori (Ialomița megye)
 Roșiori (Mehedinți megye)
 Andrássytelep, Maros megye
 Roșiori (Neamț megye)
 Szamosveresmart, Szatmár megye
 Roșiori (Suceava megye)
 Roșiori (Vaslui megye)